Нидеркирхнер — немецкая фамилия. Известные носители:

 
 Нидеркирхнер, Роберт (1924—2004) — немецкий и саарский футболист.